Xiaodong bezeichnet:

 Xiaodong (Qinbei) (小董镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Qinbei im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Xiaodong (Wuzhi) (小董乡), Gemeinde im Kreis Wuzhi in der chinesischen Provinz Henan
 Xiaodong (Dadong) (小东街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Dadong in der chinesischen Provinz Liaoning